Barnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Barnsjön, sjö i Mölndals kommun,  (6,9 ha)
Södra Barnsjön, sjö i Mölndals kommun,  (5,51 ha)
Barnsjön (Tävelsås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (5,35 ha)
Barnsjön (Växjö socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (16,2 ha)
Barnsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Barnsjön, Södermanland, sjö i Tyresö kommun,  (2 ha)

Se även
Barnasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn